

Geografia 

Naruto (鳴門) – città del Giappone sull'isola Shikoku, molto conosciuta per il vortice di Naruto.
 – stretto fra l'isola Awaji e l'isola Shikoku in Giappone.
 – fenomeno naturale che si verifica nello stretto di Naruto.
Naruto (成東) – città del Giappone sull'isola di Honshū, poi unita ad altre città che insieme formano oggi la città di Sanmu.
  – linea ferroviaria urbana dell'isola Shikoku, in Giappone.

Fumetti 

 Naruto – anime e manga giapponese di Masashi Kishimoto, il cui nome è ispirato ai "Vortici di Naruto".
 Naruto Uzumaki – protagonista del manga e anime omonimo.

Cucina 

 Naruto – abbreviazione di , un tipo di kamaboko con un disegno spiraleggiante (che ricorda i "Vortici di Naruto" (vedi disambigua geografia), da cui prende il nome), usato come decorazione per cibi come ramen o soba.

Astronomia 

94356 Naruto –  asteroide della fascia principale scoperto nel 2001.